Erepsimus är ett släkte av skalbaggar. Erepsimus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Erepsimus